Рутени, егзонимски (страни) назив за Источне Словене
 Рутени (келтско племе), древно келтско односно галско племе

Види још
 Рутенија (вишезначна одредница)